Příjmení Feldman nosí více významných osobností:

 Andrea Feldman (1948–1972) – americká herečka 
 Boris Mironovič Feldman (1890–1937) – důstojník Rudé armády
 Donald Feldmann (* 1938) – nizozemský fotbalista
 Liz Feldman (* 1977) – americká komička, herečka, televizní producentka a scenáristka
 Irving Feldman (* 1928) – americký básník a pedagog
 Mark Feldman (* 1955) – americký houslista a hudební skladatel
 Morton Feldman (1926–1987) – americký hudební skladatel
 Moše Ze'ev Feldman (1930–1997) – izraelský rabín a politik
 Olexandr Borisovič Feldman (* 1960) – ukrajinský politik a podnikatel židovského původu
 Re'uven Feldman (1899–1990) – sionistický aktivista a izraelský politik
 Victor Feldman (1934–1987) – britský jazzový klavírista a bubeník
 Wim Feldmann (1930–2016) – nizozemský fotbalista

Podobné příjmení 
 Feldmann